Бра́тья Гримм ( или Die Gebrüder Grimm; Якоб, 4 января 1785 — 20 сентября 1863 и Вильгельм, 24 февраля 1786 — 16 декабря 1859) — немецкие языковеды и исследователи немецкой народной культуры.
Собирали фольклор и опубликовали несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм», которые стали весьма популярными. В 1816—1818 годах также выпустили в Берлине двухтомный сборник «Немецкие легенды» (), использовав для его составления опубликованные к тому времени средневековые германские хроники. Совместно с Карлом Лахманном и Георгом Фридрихом Бенеке считаются отцами-основателями германской филологии и германистики. В конце жизни они занялись созданием первого словаря немецкого языка: Вильгельм умер в декабре 1859 года, завершив работу над буквой D; Якоб пережил своего брата почти на четыре года, успев завершить буквы A, B, C и E. Он умер за рабочим столом, работая над словом  (фрукт).

Братья Вильгельм и Якоб Гримм родились в городе Ханау. Долгое время жили в городе Касселе.

Могила братьев расположена на старом кладбище Святого Матвея в Шёнеберге.

Генеалогическое древо семьи Гримм 

Полный список братьев и сестёр Гримм:
 Фридрих Херманн Георг Гримм (12 декабря 1783 — 16 марта 1784)
 Якоб Людвиг Карл Гримм (4 января 1785 — 20 сентября 1863)
 Вильгельм Карл Гримм (24 февраля 1786 — 16 декабря 1859)
 Карл Фридрих Гримм (24 апреля 1787 — 25 мая 1852)
 Фердинанд Филипп Гримм (18 декабря 1788 — 6 января 1845)
 Людвиг Эмиль Гримм (14 марта 1790 — 4 апреля 1863)
 Фридрих Гримм (15 июня 1791 — 20 августа 1792)
 Шарлотта Амалия Гримм (10 мая 1793 — 15 июня 1833)
 Георг Эдуард Гримм (26 июля 1794 — 19 апреля 1795)

Закон Раска — Гримма 

Как языковеды, были одними из основоположников научной германистики. Якоб сформулировал и исследовал закон, впоследствии названный «законом Раска — Гримма» о первом германском передвижении согласных.

Немецкий словарь 
Братья составляли этимологический «Немецкий словарь» (фактически общегерманский). Начавшийся в 1852 году выпуск Немецкого словаря был завершён лишь в 1961 году, но и после этого регулярно перерабатывается.

Сказки братьев Гримм 

Некоторые сказки:
 Семь воронов
 Белоснежка ()
 Бременские музыканты ()
 Волк и семеро козлят ()
 Гензель и Гретель ()
 Красная шапочка ()
 Король-лягушонок ()
 Сладкая каша ()
 Дружба кошки и мышки ()
 Рапунцель ()
 Румпельштильцхен, он же Гном-Тихогром ()
 Соломинка, уголёк и боб ()
 О рыбаке и его жене ()
 Беляночка и Розочка ()
 Король Дроздобород ()
 Умная Эльза ()
 Госпожа Метелица ()
 Чёрт с тремя золотыми волосами ()
 Двенадцать братьев ()
 Звёздные талеры ()
 Хрустальный шар ()
 Дева Малейн ()
 Верные звери ()
 Железный Ганс ()
 Король с золотой горы ()
 Белая змея ()
 Разбойник и его сыновья
 Три змеиных листочка ()
 Вор и его учитель ()
 Храбрый портняжка ()
 Сказка о том, кто ходил страху учиться ()
 Золушка ()
 Спящая красавица ()

Музеи братьев Гримм 
 Музей братьев Гримм (Кассель) — первый музей братьев Гримм во дворце Бельвю города Кассель, действовавший с 1972 по 2014 год.
 GRIMMWELT KASSEL — современный музейный комплекс в городе Кассель, действующий с 2014 года.
 Музей братьев Гримм (Штайнау) — дом-музей братьев Гримм в городе Штайнау, открытый в 1998 году.

Братья Гримм в литературе и кино 
В 1987 г. в СССР вышел на экраны очередной выпуск детской телепередачи «Будильник», ведущая которой, журналистка по профессии, по сюжету этой серии получила от главного редактора задание взять интервью у братьев Гримм. Расстроенная такой абсурдной и невыполнимой задачей, она села в лифт, который оказался своеобразной «машиной времени», благодаря чему эта журналистка попала из 1987 г. в XIX век, где и смогла встретиться вживую с легендарными сказочниками. Эта серия тележурнала «Будильник» так и называется «Интервью с братьями Гримм». Вильгельм Гримм — Александр Галибин, Якоб Гримм — Владимир Сальников (II).

В 2005 году был снят фильм-сказка «Братья Гримм». Несмотря на название и некоторые параллели, к реальным личностям фильм имеет косвенное отношение.

Также в Америке была написана серия книг «Сёстры Гримм». Сюжет этой серии повествует о девочках, являющихся потомками братьев Гримм. По сюжету, братья Гримм — не сказочники, а, скорее, летописцы, записывавшие всё о действительно происходивших историях, а все персонажи сказок — невымышленные существа, которые, к тому же, живут вечно. Они называют себя вечножителями. Девочки вместе с бабушкой расследуют разные криминальные дела, связанные с вечножителями. Автор книг — Майкл Бакли, а серия состоит из девяти книг. На данный момент написаны только восемь. Книги стали бестселлером в Нью-Йорке. Сами братья Гримм в серии книг не появляются, так как действие разворачивается в наше время.

В 2011 году в США стартовал телесериал «Гримм», повествующий о потомке семьи Гримм, живущем в Америке. По сюжету братья были людьми с особым даром видеть истинное лицо существ, живущих в человеческом обличье, и в своих сказках описывали истории об этих существах. Злых существ они и их потомки истребляют.

В американском телесериале «Десятое королевство» герои узнают, что в темнице, куда их поместили, 200 лет назад были заключены братья Гримм, обучившие немецкому языку тюремных крыс. Вернувшись в наш мир, они описали свои приключения в «Сказках братьев Гримм».
Также на основе сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» снят фильм «Охотники на ведьм» (2013) с Джереми Реннером и Джеммой Артертон в главных ролях.

Экранизации произведений братьев Гримм 
 1937 — «Белоснежка и семь гномов»
 1937 — «Веселые музыканты»
 1969 — «Бременские музыканты»
 1959 — «Волшебное деревце»
 1965 — «Король Дроздобород»
 1969 — «Как выйти замуж за короля»
 1978 — «Беляночка и Розочка»
 1982 — «Три золотых волоса»
 1986 (1990) — «Можжевеловое дерево»
 1987 — «Сказки братьев Гримм (аниме)»
 2005 —" Сверхъестественное (Сериал) 3 сезон 5 серия"
 2005 — «Братья Гримм (фильм) »
 2009 — «Умная дочь крестьянина»
 2010 — «Рапунцель: запутанная история»
 2011—2018 — «Однажды в сказке» (сериал)
 2011—2017 — «Гримм» (сериал)
 2013 — «Охотники на ведьм» / Hansel and Gretel: Witch Hunters
 2020 — «Гретель и Гензель» / Gretel & Hansel

По сказкам братьев Гримм снят мультипликационный сериал «Симсала Гримм» (Simsala Grimm). Мультипликационные фильмы сериала связаны между собой современным объединяющим сюжетом и постоянно повторяющимся ритуалом: хитрый и шаловливый арлекин Йо-Йо (или ЁЁ) и симпатичный увалень-учёный доктор Крок, совершают свой полёт на богато украшенной книге и таинственным образом всегда оказываются в центре событий одной из широко известных сказок братьев Гримм.
Годы выпуска сериала: 1999—2002, выпущено: Greenlight Media AG (Германия), снято 26 серий по 20—25 минут.

Производитель сериала «Симсала Гримм» — берлинская компания «Гринлайт Медиа» (Greenlight Media AG), являющаяся известным Европейским экспортером видеопродукции. В 1993 году основатель и президент компании, молодой журналист и писатель Сикоев Андрей Юрьевич (Andre Sikojev, 1961 г. р.) вместе с группой единомышленников из Берлина взялся за разработку собственной версии мультипликационной экранизации сказок братьев Гримм. Оригинальность замысла экранизации, бережное отношение к первоисточнику, а также высочайшее качество анимации привели к триумфальному мировому успеху нового сериала. Сериал «Симсала Гримм» постоянно демонстрируется в 130 странах мира, включая все европейские страны, а также страны юго-восточной Азии, южной Америки, США и Японию.

В астрономии 
В честь одной из героинь сказки «О рыбаке и его жене» назван астероид (919) Ильзебилль, открытый в 1919 году.

Об авторах 
 
Сказки, включенные в собрание братьев Гримм, но опубликованные ранее Шарлем Перро:
 Красная Шапочка
 Мальчик-с-пальчик
 Спящая красавица
 Золушка

См. также 
 Гримм, Вильгельм
 Гримм, Якоб
 Гримм Людвиг Эмиль
 Сказки братьев Гримм
 Премия братьев Гримм
 Братья Гримм в Викитеке Список сказок с названием на немецком и различными вариантами русских переводов. Ссылки на немецкие тексты и переводы на другие языки.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Братья Гримм в жизни и мультипликации. Сериал «Simsala Grimm» 

Писатели Германии XIX века
Немецкие писатели XIX века
Сказочники XIX века
Собиратели народных сказок
Детские писатели Германии
Фольклористы Германии
Выпускники Марбургского университета
Персоналии:Кассель
Персоналии:Гессен
Соавторы
Гримм